Аманди́н Сюза́нн Мони́к Лейно́ (, род. 2 мая 1986 года в Обена) — французская гандболистка, вратарь венгерского клуба «Дьёр Это». В составе женской сборной Франции: олимпийская чемпионка Токио 2020, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпионка мира 2017 года и чемпионка Европы 2018 года.

Карьера

Клубная 
Начала карьеру в возрасте 18 лет в команде «Мец», наиболее титулованном французском женском клубе. Выиграла шесть чемпионатов Франции, семь Кубков лиги и один Кубок Франции. В марте 2012 году Амандин объявила о своём переходе в румынскую команду «Олтхим» из Рымнику-Вылчи, однако не успела сыграть ни одного матча, получив серьёзный разрыв связок, из-за которого пропустила полгода.

В феврале 2013 года Амандин покинула румынскую команду по собственному желанию и перешла в команду «Вардар» из македонского Скопье. 17 февраля 2014 года с соотечественницами Алисон Пино и Сираба Дембеле Амандин продлила контракт до конца 2016 года.

В 2018 году перешла в клуб «Дьёр», в котором с 2020 года была и тренером вратарей. Лейно планировала закончить играть по окончании сезона-2020/21, но отсрочила решение из-за желания съездить на перенесённую Олимпиаду в Токио. Там в составе сборной Франции она завоевала золото. Сезон-2021/22 стал для неё последним.

В сборной 
В сборной Амандин сыграла более 220 матчей и забила два мяча. Первую игру провела 14 ноября 2005 года против Германии. В сборной она сменила завершившую после пекинской Олимпиады карьеру Валери Николя. Чемпионка мира (2017). Дважды серебряный призёр чемпионатов мира (2009, 2011), серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года.

Достижения

Клубные 
 Чемпионка Франции: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011
 Победительница Кубка Лиги: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011
 Победительница Кубка Франции: 2010

В сборной 
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2016
 Чемпионка мира: 2017
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2009, 2011
 Чемпионка Европы: 2018
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2016

Награды и звания 
30 ноября 2016 года было присвоено звание кавалера ордена «За заслуги».

Примечания

Ссылки 
 
 

Гандбольные вратари
Гандболисты Франции
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по гандболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Игроки ЖГК «Вардар»
Игроки ЖГК «Дьёр»
Игроки ЖГК «Мец»
Игроки ГК «Рымнику-Вылча»
Гандбольные тренеры Франции